Les guimauves sont des plantes du genre Althaea.
 La guimauve est une confiserie originellement issue de la guimauve officinale.